Geografia:

 Mont Whymper (Edward), 2.844 m, muntanya situada a les muntanyes Rocoses, Columbia Britànica, Canada, a l'àrea del pas de Vermilion Pass, al Parc Nacional Kootenay. Batejada en honor d'Edward Whymper.
 Mont Whymper (Frederick), 1,539 m, muntanya situada a l'illa de Vancouver, Columbia Britànica, Canada. Batejada en honor de Frederick Whymper.